MAT sau Mat poate fi:

MAT Craiova, companie producătoare de utilaje agricole și industriale
Districtul Mat, district în Albania
Mat (șah)

Șah mat 
Șah Mat (album)
Șah și mat!

Vezi și 
 Matt
 Maat (dezambiguizare)